Элия — имя. Производное от римского Элий (Aelius) или еврейского Элийяху.

Известные носители:

 Элия Евдоксия (греч. Ευδοξία; ум. 404) — супруга императора Аркадия, дочь полководца римской армии Баутона.
 Элия Петина (ок. 8 — после 48) — вторая супруга императора Клавдия, мать Клавдии Антонии.
 Элия София (ок. 530 — после 601) — византийская императрица, супруга императора Юстина II.
 Элия (Илья) Баскин (; род. 1950) — советский и американский актёр.
 Эли I де Ла Флеш или де Божанси (фр. Élie или Hélie, ум. 1110) — граф дю Мэн с 1093, сын Жана де Божанси, сеньора де Ла Флеш и Паулы, дочери Герберта I, графа дю Мэн.
 Э́лия Вери́на (лат. Aelia Verina, ум. 484) — жена императора Льва I и сестра императора Василиска.
 Элия Флацилла (ум. 386) — первая жена Феодосия I.
 Элия Бурбон-Пармский (1880—1959) — титулярный герцог Пармский и Пьяченцский из рода Бурбонов.
 Элия Домиция Паулина — старшая сестра римского императора Адриана.
 Элия Юнилла — представитель рода Сеев.
 Элия Сориано — итальянский футболист, нападающий клуба ВВВ-Венло

Другое 
 Элия Капитолина — римская колония, построенная в 135 году на месте разрушенного Иерусалима.
 Элия () — род клопов из семейства настоящих щитников.
 Элия (Элийя), Иосиф (Иосеф Элиас Капулиас, 1901—1931) — греческий поэт.

См. также 
 Илья
 Сант-Элия (значения)

Примечания 

Страницы значений:Тёзки